Теоксена (, Theoxena) може да се отнася за:

 Теоксена от Сиракуза (* пр. 317 пр.н.е., † сл. 289 пр.н.е.), гръцка македонка, третата съпруга на цар Агатокъл от Сиракуза
 Теоксена (Египет) (fl. 4-3 век пр.н.е.), Сиракузка принцеса, дъщеря на Теоксена от Сиракуза и Агатокъл от Сиракуза
 Теоксена (Тесалия), Тесалийска принцеса по времето на македонския цар Филип V Македонски (238–179 пр.н.е)